Copa Libertadores 2008 var den 49:e upplagan av den latinamerikanska fotbollsturneringen Copa Libertadores.
38 lag kvalificerade sig från 11 länder. Eftersom turneringen sponsrades av den spanska banken "Banco Santander", hette turneringen Copa Santander Libertadores. Alla länder fick tre direktplatser till turneringen, förutom Argentina och Brasilien. Båda hade fem platser vardera - dessutom hade Argentina ytterligare en plats för de regerande mästarna Boca Juniors. Deltagande länder var Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela.

Turneringen vanns av LDU Quito, som därmed fick representera Sydamerika i VM för klubblag 2008 samt spela Recopa Sudamericana 2009.

Kvalificerade lag

Första omgången

Gruppspel 

Varje gruppvinnare samt grupptvåorna gick vidare till slutspelet. Gruppspelet spelades mellan 12 februari och 23 april.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Slutspelsträd

Källor

Fotnoter

2008
Fotbollssäsongen 2008
2008 i Sydamerika